Video Days steht für:

 Videodays, europäisches YouTuber-Festival
 Video Days (1991), Skateboardvideo von Spike Jonze